Topos (der, Plural Topoi; ) steht für:
 Topos (Geisteswissenschaft), Ort im übertragenen Sinn, im modernen Verständnis Gemeinplatz, stereotype Redewendung, vorgeprägtes Bild, Beispiel oder Motiv
 Topos (Mathematik), eine verallgemeinerte Kategorie der Mengen oder ein verallgemeinerter topologischer Raum

Zeitschriften:
 Topos (Zeitschrift), internationale Fachzeitschrift für Landschaftsarchitektur
 Topos – Internationale Beiträge zur dialektischen Theorie, marxistische Zeitschrift
 Topoi (Zeitschrift), internationale Fachzeitschrift für Philosophie

Siehe auch:
 Exzellenzcluster Topoi (Exzellenzcluster der DFG 2007–2017)
 Topo
 Topografie
 Topologie
 topozentrisch
 Topik